kafnaald (gras) bij grassen, een uitsteeksel van het lemma of onderste kroonkafje
kafnaald (passiebloem) bij de passiebloemen, een uitsteeksel van de kelkbladeren